Snickaregöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Snickaregölen, Blekinge, sjö i Karlskrona kommun, 
Snickaregölen, Småland, sjö i Vimmerby kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn